Taguatinga può riferirsi a diversi toponimi del Brasile:
 Taguatinga, regione amministrativa del Distrito Federal
 Taguatinga, comune del Tocantins